San Miguelito – miasto w Meksyku, w stanie Nayarit
 San Miguelito – miasto w Meksyku, w stanie Querétaro
 San Miguelito – miasto w Meksyku, w stanie Sonora
 San Miguelito – miasto w Nikaragui
 San Miguelito – miasto w Panamie
 San Miguelito – gmina (municipio) w Hondurasie, w departamencie Francisco Morazán